Zehn steht für
Zehn, natürliche Zahl
Zehn ist Titel literarischer Sammlungen
Zehn (Döring) von Stefan Döring
Zehn (Longo) von Andrej Longo
Zehn (Potente), Stories von Franka Potente

Siehe auch:
 10 (Begriffsklärung)
 Ten
 Zehnder
 Zehner
 Zehnt
 Zehnter
Zen (Begriffsklärung)
 Zenn